Freilinger ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Freilinger (1927–2022), österreichischer Chirurg
 Hans Freilinger (1925–2012), österreichischer Tischler, Stuckateur, Bildhauer, Bronzegießer und Galerist